Il doppio dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Andrew Kratzmann erano i detentori del titolo, ma solo Kratzmann ha partecipato in coppia con Chris Haggard.

Haggard e Kratzmann hanno perso nel 1º turno contro Leoš Friedl e Dominik Hrbatý.

Petr Pála e David Rikl hanno battuto in finale 6–3, 5–7, 7–5 Jaime Oncins e Daniel Orsanic.

Teste di serie
 Petr Pála /  David Rikl (campioni)
 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 David Adams /  Grant Stafford (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2001
ATP Tour 2001